Lechuguillas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Mandragora autumnalis.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.